Grozav ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Grozav († 2010), rumänischer Rugbyspieler
 Gheorghe Grozav (* 1990), rumänischer Fußballspieler
 Ligia Grozav, rumänische Leichtathletin
 Sorina Grozav (* 1999), rumänische Handballspielerin